Klieger est un patronyme porté notamment par :

 Noah Klieger (1926-2018) journaliste et écrivain israélien ;
 Paul Christiaan Klieger (1951-), anthropologue, et tibétologue américain,